Santa Ana Arriba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Ana de Arriba (ort i Mexiko), Nuevo León, Juárez, 
 Santa Ana (ort i Mexiko, Chihuahua, Santa Isabel), 

Robotskapade Mexikoförgreningar